Mange est un verbe français et un nom propre français.

Verbe 
« Mange » est une conjugaison du verbe français « manger », au présent à la première et à la troisième personne (« je mange, il/elle mange »), à l'impératif, à la deuxième personne (« mange ! »), et au subjonctif à la première et à la troisième personne (« que je mange, qu'il mange »).

Patronyme 
Mange est un patronyme français et suisse notamment porté par :
 César Mange de Hauke (1900-1965), historien de l'art et marchand d'art français ;
 José Mange (1866-1935), peintre paysagiste et un poète français ;
 Marie Mange (1998-), athlète française.

Variantes 
Selon la linguiste française spécialiste en onomastique Marie-Thérèse Morlet, le patronyme Mange a pour variantes Mangeon,  et , tous hypocoristiques par aphérèse du prénom médiéval Demenge.

Répartition géographique 
Le patronyme Mange est surtout présent sur toute la façade est de la France, de la Belgique en passant par la Lorraine, la Franche-Comté, la Suisse et jusqu'à l'Ain.

Cinéma 
 Mange, téléfilm de Julia Ducournau et Virgile Bramly (2012)

Musique 
 Mange Makers, groupe de musique électronique suédois

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français